Кончаки — название населённых пунктов:

Россия 
 Кончаки — посёлок в Кирсановском районе Тамбовской области.

Украина 
 Кончаки — село в Фастовском районе Киевской области.